Juan Carlos Pérez López puede referirse a:

 Juan Carlos Pérez López (1945-2012), futbolista español nacido en Santander.
 Juan Carlos Pérez López (n. 1990), futbolista español nacido en Madrid.